Caspi peut être un nom propre ou un ethnonyme.

Caspi comme nom de peuple 

Caspii (Caspiens) est la version latine d'un ethnonyme attribué par Strabon au peuple résidant sur les côtes méridionales de la mer caspienne (grec :  Kaspioi, araméen : kspy, arménien : կասպք kaspkʿ, persan کاسپین)

Caspi comme nom juif 

Caspi est un patronyme juif ( Kaspi) dont les plus anciens porteurs sont des Juifs provençaux vivant ou provenant de L'Argentière-la-Bessée, dans le Languedoc. Cette ville tire elle-même son nom de ses mines d'argent (כסף kessef en hébreu), exploitées depuis l'époque romaine.Chez d'autres, il s'agit d'une hébraïsation de Zilbermann, Zilberberg, etc. 

 Joseph ibn Caspi, un rabbin, philosophe, linguiste et exégète du .
 Abba Mari ben Joseph ibn Caspi, fils du précédent
 Nathanael Caspi, un philosophe et exégète des .
 Joseph ben Shalom Caspi, un poète liturgique du , dont les compositions ont été reprises notamment dans le rituel des Juifs d'Alger.
 Mordekhaï Caspi, un homme d'affaires sioniste, fondateur du quartier de Talpiot
 Michaël Caspi, un juriste israélien (1914 - 2006)
 André Kaspi, un historien français (1937- )
 Ram Caspi, un juriste israélien (1939 - ), fils de Michaël Caspi
 Paul Caspi, un informaticien français (1944 - 2012)
 Arye Caspi, un publicitaire israélien (1945 - 2003)
 Dan Caspi, un universitaire israélien (1946 - )
 Matti Caspi, un auteur-compositeur-interprète israélien (1949 - )
 Yaïr Caspi, un psychologue israélien (1954 - )
 Avshalom Caspi (généticien), un généticien de la personnalité
 Avshalom Caspi (musicien)
 Yarona Caspi, une chanteuse rock israélienne
 Omri Casspi, un joueur de basket-ball israélien (1988 - )

Autres 

 Couma macrocarpa de la famille des Apocynaceae, est un arbre originaire de Colombie, également connu sous les noms de leche caspi et perillo negro
 Couratari guianensis, de la famille des Lecythidaceae, est une plante originaire d'Amérique du Sud, également connue sous les noms de cachimbo caspi, capa de tabaco, coco cabuyo ou Tauari.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif